Miejscowości w USA:
 Salt Creek – jednostka osadnicza w stanie Kolorado, w hrabstwie Pueblo
Gminy w USA:
 Salt Creek (ang. Salt Creek Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Mason
 Salt Creek (ang. Salt Creek Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Decatur
 Salt Creek (ang. Salt Creek Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Franklin
 Salt Creek (ang. Salt Creek Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Jackson
 Salt Creek (ang. Salt Creek Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Monroe
 Salt Creek (ang. Salt Creek Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Davis
 Salt Creek (ang. Salt Creek Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Tama
 Salt Creek (ang. Salt Creek Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Chautauqua
 Salt Creek (ang. Salt Creek Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Lincoln
 Salt Creek (ang. Salt Creek Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Mitchell
 Salt Creek (ang. Salt Creek Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Reno
 Salt Creek (ang. Salt Creek Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Chariton
 Salt Creek (ang. Salt Creek Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Hocking
 Salt Creek (ang. Salt Creek Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Holmes
 Salt Creek (ang. Salt Creek Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Muskingum
 Salt Creek (ang. Salt Creek Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Pickaway
 Salt Creek (ang. Salt Creek Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Wayne